Иван Петрович Фостий (5 марта 1928, с. Фастовцы Бахмачский район Черниговская область — 8 января 2021, Черновцы, Украина) — украинский историк, кандидат исторических наук (2006), писатель, поэт, редактор, публицист, литератор. Член Национального союза журналистов Украины. Почетный гражданин села Дражкивци Мартинського округа Словацкой Республики (с апреля 1971 года).

Биография 
Иван Фостий родился 5 марта 1928 в крестьянской семье Фостия Петра Дмитриевича и Агафьи Федотовны в селе Фастовец Бахмачского района Черниговской области. В 1949 году окончил Черновицкое культурно-просветительное училище, в 1958 году — филологический факультет Черновицкого госуниверситета, а в 1964 годы — факультет журналистики Высшей партийной школы при ЦК Компартии Украины.

С 15 апреля 1954 года Иван Фостий работал журналистом: заведующий отделом, ответственный секретарь в Хотинской райгазете «Красная звезда» Хотин, редактор Сокирянского райгазеты «Колхозное жизни» Сокиряны, редактор Кицманской райгазеты «Заря» Кицмань, а затем — межрайонной газеты «Заря Прикарпатья» и заместитель редактора Черновицкой областной газеты «Советская Буковина», старший и главный редактор Черновицкого областного телерадиокомитета.

Работал инструктором идеологического отдела, помощником первого секретаря Черновицкого обкома Компартии Украины, заведующим редакционно-издательским отделом Черновицкого областного издательства. С 1989 года возглавлял Черновицкое областное отделение поисково-издательского агентства «Книга Памяти Украины», а с 1992 года — и редакцию научно-документального издания «Реабилитированные историей».

Литературная деятельность 
Иван Фостий — автор серии книг публицистики, вышедших в Ужгородском издательстве «Карпаты»:
 «Поёт жаворонок» (1967) — о председателе колхоза «Ленинский путь» с. Коболчин Сокирянского района Герое Социалистического Труда Василии Яковлевиче Ротару.
 «Иван Дмитриевич Стасюк» (1969) — об участнике национально-освободительного движения, редакторе газет «Борьба», «Земля и Воля», «Борец».
 «Рахилия Григоращук» (1975) — о земледельце Герое Социалистического Труда.

Опубликовал в периодической печати и сборниках ряд рассказов и очерков, басен и юморесок, лирических, гражданских и сатирических стихов и научных статей на исторические темы. Его перу принадлежат поэтический сборник «Ты слышишь, как плещется река?» (2001), книжка для детей «Сказка о Цапка Степана и Серого Волка» (2001), сатирические книги «Под Ювеналов бичом» (2007), «Миниатюры о хитроумные натуры» (2007) — серия очерков о деятелях революционного движения и художников Буковины: Сергее Канюке, Остапе Вильшине, Иване Дудиче, СеменеГалицком и др. И. П. Фостий записал воспоминания П. А. Величко «Татры помнят» (1983). в 2011 году вышла в свет книга «Кузьма Дёмочка — журналист, редактор, искусствовед».

Один из составителей и главный редактор книг «Битва за Буковину» (1969), «Две жизни» (1970) и трёхтомной «Книги Памяти Украины Черновицкая область» (1994, 1995, 1997), в которой написал предисловия и вступительные статьи . Автор книги «Северная Буковина и Хотинщина во Второй мировой войне 1939—1945 гг.» (Черновцы Книга Памяти Украины, 2005). Редактор сборника «Книга Скорби Украины. Черновицкая область».

В 2008 году в Черновицком издательстве «Зелёная Буковина» вышла «Национальная книга памяти жертв голодоморов 1932—1933, 1946—1947 годов. Черновицкая область: статьи, воспоминания, списки жертв голодоморов», где И. П. Фостий — главный составитель.

А также публикации:
 Реабілітовані історією. Чернівецька область. Книга 1;
 Діяльність ОУН на Буковині у 1940—1941 рр.;
 Фостій, Іван Петрович. Північна Буковина і Хотинщина у Другій світовій війні 1939—1945 рр. [Текст] / І. П. Фостій ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Обласне віддлення Пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті України», 2005. — 376 c. — Бібліогр.: с.: 298—327. — ISBN 5-88500-117-0;
 Буковинці в трагічні роки Другої світової війни: статті, спогади та документи [Текст] / Міжнар. громад. орг. "Міжнар. фонд «Взаєморозуміння і толерантність», Чернів. обл. осередок; [авт.-упоряд.: П. П. Брицький та ін.]. — Чернівці : Технодрук, 2013. — 207 с. : іл. — 300 прим. — ISBN 978-617-7096-01-5;
 и другие работы.

Награды 
 Медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941—1944 гг»;
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»;
 Медаль «Ветеран труда»;
 Медаль «Защитнику Отечества»;
 За весомый личный вклад в сохранение историко-культурных памятников Украины, активную краеведческую деятельность и высокий профессионализм И. П. Фостий в 2003 г. Указом Президента Украины Леонида Кучмы награждён орденом «За заслуги» III степени.

Литература 
 Фостій Іван Петрович // Богайчук М. А. Література і мистецтво Буковини в іменах: словник-довідник. — Чернівці, 2005. — С. 279. — ISBN 966-8500-64-4.
 Фостій Іван Петрович // Гусар Ю. С. Дністровий зорепад. Штрихи до енциклопедичного словника-довідника «Літературно-мистецька Сокирянщини» /Юхим Гусар. — Чернівці: ВІЦ «Місто», 2010. — С. 100—102.
 [Іван Фостій] // Пам’ятаймо! (Знаменні та пам’ятні дати Буковини в 2008 році): Бібліографічний покажчик. — Чернівці: Рута, 2008. С. 75-78. — ISBN 978-966-568-942-3.
 Ботушанський В., Брицький П. Боєць першої ліги / Василь Ботушанський, Петро Брицький // Буковина. — 2008. — 4 березня. — С. 3.
 Гусар Ю. 5 березня народився журналіст, поет, історик Іван ФОСТІЙ (1928) / Юхим Гусар // Вечірні Чернівці. — 2007. — 1 березня . — С. 6. — (Зі скрині чернівецького літописця (5-11 березня).
 [Іван Фостій] //Гусар Ю. Буковинський календар: ювілеї-2008. Словник-довідник / Юхим Гусар. — Чернівці: Правдивий поступ, 2008. — С. 30.
 Іван Фостій // Літературно-мистецька Буковиніана: методично-бібліографічні матеріали. — Чернівці. 2003. — С. 27-46, 102,
 Мусієнко І., Васіна І. Поетичні акорди серця: [про поета та журналіста І. Фостія] // Дністрові зорі. — 2003. — 22 березня (№ 12). — С. 5,
 Підлубний В. Біографічна довідка про автора //Фостій І. Мініатюри про хитромудрі натури /Іван Фостій. — Чернівці, 2007. — С. 135—136.

Примечания

Ссылки 
 Список публикаций
 У ЧЕРНІВЦЯХ ДО РОКОВИН ГОЛОДОМОРУ ЗБИРАЛИ «ПОСЛАННЯ ПАМ’ЯТІ»

Выпускники Черновицкого университета
Кандидаты исторических наук
Историки Украины
Члены Национального союза журналистов Украины
Журналисты Украины